Coppa di Svizzera 2019-2020 – edizione del torneo svizzero di pallavolo femminile
 Coppa di Svizzera 2019-2020 – edizione del torneo svizzero di pallavolo maschile